Тишково — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Тишково — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Тишково — село в Володарском районе Астраханской области.
 Тишково — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 В Московской области:
 Тишково — село в городском округе Домодедово.
 Тишково — село в Пушкинском районе.
 Тишково — деревня в Ступинском районе.
 В Псковской области:
 Тишково — деревня в Красногородском районе.
 Тишково — деревня в Новоржевском районе.
 Тишково — деревня в Опочецком районе.
 Тишково — деревня в Пушкиногорском районе.
 Тишково — деревня в Глинковском районе Смоленской области.

Озёра 
 Тишково — озеро в Курганской области.